Криводановка — село, одно из старейших в Новосибирской области. Расположено в Новосибирском районе Новосибирской области в 12 км от города Новосибирска. Население —  чел. ().

Один из ближайших пригородов Новосибирска. Административный центр муниципального образования «сельское поселение Криводановский сельсовет».

История 
Деревня Криводаново возникла в 1700 году.

В 1859 году в деревне было 39 дворов, насчитывалось 217 жителей (101 мужчина и 116 женщин).

В 1868 году в ней жили 227 человек, была одна школа. Криводановский сельский совет учреждён в 1918 году. В 1928 году состояла из 486 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Криводановского сельсовета Бугринского района Новосибирского округа Сибирского края.

Население

Экономика 
На территории села находятся:
 ОАО «Кудряшовское». Самое крупное свиноводческое хозяйство области. Работают 1000 человек, половина из них — жители Криводановки. Генеральный директор — Сергей Владимирович Горбачёв.
 ООО «Кудряшовский мясокомбинат». Может выпускать до 3000 тонн полуфабрикатов в месяц.
 филиал ООО «Века Рус»: выпускаются пластмассовые изделия. Работают главным образом уроженцы Криводановки. Руководитель филиала — Андрей Алексеевич Ермашев.
 ЗАО «Обское», занимающееся растениеводством и молочным животноводством.
 ООО Агрофирма «Лебяжье».
 ОАО «Сибмост»..
 ООО Торговый дом «Дивинка»

Есть электричество и водопровод. Планируется появление логистических и выставочных центров.

Образование и культура 
Сейчас в селе Криводановка две школы. Есть дом культуры, в котором действуют кружки и самодеятельные творческие коллективы.

В ноябре 2013 во время тура по России группа Limp Bizkit сняла в Криводановке короткометражное видео.

Примечания 

Населённые пункты Новосибирского района